Tonsee heißen folgende Gewässer im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald:

 Tonsee (Groß Köris) in Groß Köris
 Tonsee (Mittenwalde) in Mittenwalde
 Tonsee (Motzen) in Motzen, Stadt Mittenwalde
 Tonsee (Pätz), in Pätz, Gemeinde Bestensee